Der Tag der Eule steht für

Der Tag der Eule (Roman), Roman des Schriftstellers Leonardo Sciascia
Der Tag der Eule (Film), italienische Literaturverfilmung des gleichnamigen Romans von 1968